Konjī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Darreh-ye Konjī, dal, Sistan och Baluchistan, 
 Konjī (ort i Iran), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar